Вимон:

 Вимон — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Вимон, Жак (1911—2002) — видный французский дипломат.